Ohio County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Ohio County (Indiana) – okres státu Indiana
 Ohio County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Ohio County (Západní Virginie) – okres státu Západní Virginie

Související články 
 Ohio Country